Алейниковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Алейниковское сельское поселение — входит в Алексеевский район

Воронежская область 
 Алейниковское сельское поселение — входит в Россошанский район